QDU steht für:
 Qingdao-Universität
 Düsseldorf Hauptbahnhof (IATA-Code)

Abkürzung